Михаи́л Я́ковлевич Вали́нский (род. 15 июня 1951) — российский дипломат.

Биография 
Окончил МГИМО МИД СССР (1979). На дипломатической работе с 1979 года.
 В 1997—2000 годах — советник-посланник Посольства России в Анголе.
 С августа 2006 по апрель 2008 года — главный советник Департамента Африки МИД России.
 С апреля по декабрь 2008 года — заместитель директора Департамента Африки МИД России.
 С 1 декабря 2008 по 9 марта 2016 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Гвинее-Бисау.

Награды 
 Орден Мужества (4 апреля 1998) — за мужество и самоотверженность, проявленные при освобождении российских летчиков, захваченных в качестве заложников в Республике Конго.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (21 мая 1999)
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (12 июня 2011)
 Чрезвычайный и полномочный посол (29 мая 2015)

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте посольства России в Гвинее-Бисау

Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации в Гвинее-Бисау